Razbore (Trebnje), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Trebnje
 Razbore (Šmartno pri Litiji), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji